Treörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Treörarna, Vörå, Österbotten, 
 Treörarna, Iniö, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar